Le Boischaut est une région naturelle de France, située sur une partie des départements du Cher et de l'Indre (en région Centre-Val de Loire).

Le Boischaut est divisé en deux parties :
 le Boischaut nord (aussi appelé Gâtines de l'Indre) ;
 le Boischaut sud (aussi appelé Boischaut méridional).